Okręty US Navy o nazwie USS "Lenoir":
 Pierwszy  został zwodowany w 1944 i wycofany ze służby w 1946.
 Drugi  został zwodowany w 1942 jako PC-582, przemianowany w 1956 i skreślony z listy jednostek floty w 1960.

Lenoir